Sopanen ist der Familienname folgender Personen:

 Iiro Sopanen (* 1989), finnischer Eishockeyspieler
 Jeri Sopanen (1929–2008), US-amerikanischer Kameramann
 Tapani Sopanen (* 1950), finnischer Schriftsteller
 Vili Sopanen (* 1987), finnischer Eishockeyspieler